Guggenheim kan syfta på:

Personer
Benjamin Guggenheim (1865–1912), amerikansk affärsman
Daniel Guggenheim (1856–1930), amerikansk industriman
Harry Guggenheim (1890–1971), amerikansk flygare och affärsman 
Peggy Guggenheim (1898–1979), amerikansk konstsamlare
Simon Guggenheim (1867–1941), amerikansk industriman och konstsamlare, republikansk senator för Colorado
Solomon Robert Guggenheim (1861–1949), amerikansk konstsamlare och filantrop

Institutioner
Guggenheimstiftelsen – en stiftelse grundad av Peggy Guggenheim, brorsdotter till Solomon R. Guggenheim
Guggenheimmuseet – ett konstmuseum i New York, New York, USA
Guggenheimmuseet, Bilbao – ett konstmuseum i Bilbao, Spanien
Guggenheimpriset – en utmärkelse som tilldelas konstnärer och skulptörer som haft ett stort inflytande på befolkningen i sitt hemland
Guggenheim Partners – ett amerikanskt investmentbolag
Guggenheim Fellowship – stipendier från John Simon Guggenheim Memorial Foundation